Il lucus in latino era il bosco sacro.
Lucus può inoltre riferirsi a:

Archeologia
 Lucus Angitiae, sito archeologico nel comune di Luco dei Marsi in provincia dell'Aquila.
 Lucus Ferentinum, sito archeologico situato sui Colli Albani, in provincia di Roma.
 Lucus Feroniae, sito archeologico nel comune di Capena, in provincia di Roma.
 Lucus Pisaurensis, sito archeologico nei pressi di Pesaro.

Lingua
 Lucus a non lucendo, locuzione latina.